Crawford se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew J. Crawford
 Daniel J. Crawford
 James Chamberlain Crawford
 Richard M. Crawford